Galiardi ist der Familienname folgender Personen:

 Rylan Galiardi (* 1986), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 T. J. Galiardi (* 1988), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler